В парному жіночому розряді тенісного турніру Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Ренне Стаббс і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Вундерліх і Патрісія Гай-Буле 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Ренне Стаббс /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер /  Елна Рейнах (півфінал)
 Відсутня

 Мері Джо Фернандес /  Робін Вайт (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Стефані Реге (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)
 Хіракі Ріка /  Джулі Річардсон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup